La Collada (Abella de la Conca), coll d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 La Collada (Conques), coll d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
 La Collada (Formiguera), coll del terme comunal de Formiguera, a la comarca del Capcir (França).
 La Collada (Hortoneda), coll i partida rural de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 La Collada (Llastarri), coll de Tremp (Pallars Jussà)
 La Collada (Matavaques), coll de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 La Collada (Siero), parròquia al nord de Siero, concejo d'Astúries, a la comarca d'Oviedo.
 La Collada (Tendrui), coll al sud-oest del poble de Tendrui (Tremp, Pallars Jussà)
 La Collada de Sant Roc, coll de Prullans (Tremp, Pallars Jussà)